

Geografia

Zappulla – frazione di Modica (RG).

Persone
 Zappulla – cognome italiano
Carmelo Zappulla – cantante e attore italiano
Felice Zappulla – produttore cinematografico e sceneggiatore italiano
Giuseppe Zappulla – politico italiano
Sarah Zappulla Muscarà – filologa, critica letteraria, scrittrice e accademica italiana

Altro
Stazione di Zappulla – stazione ferroviaria della linea Palermo-Messina.